P40 steht für:
 P26/40,  italienischer Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 Interleukin 12β, Protein 

P-40 steht für:
 Curtiss P-40, einmotoriges, einsitziges Jagdflugzeug des Zweiten Weltkrieges
 P-40 (Long Track), mobiles russisches Radar der 1980er Jahre
 Huawei P40, Smartphone der Firma Huawei

 steht für:
 Papyrus 40

P40